Сарос 113 повторювалась кожні 18 років 11 днів та містила 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 22 липня 586 року і досягла стадії кільцеподібних затемнень 27 березня 1001 року. Була позбавлена повних і гібридних затемнень. Закінчилася частковим затемненням 28 серпня 1848 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros113.html

Сарос